Strutynka puede referirse a:

Strutynka, localidad del Raión de Ananiv en el óblast de Odesa (Ucrania).
Strutynka, localidad del Raión de Savran en el óblast de Odesa (Ucrania).